Тринадцатый сезон женской сборной России по футболу. Впервые, с момента основания, сборная не попала в число 8 сильнейших сборных Старого Света.

Рейтинг ФИФА
С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2004.

Официальные матчи

 Легенда

Товарищеские матчи

Тренировочные матчи

Игры и голы

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2004 года».

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания